«Интерблок» — словенский футбольный клуб из города Любляна. Образован в 1975 году. Домашние матчи проводит на стадионе Спортны Парк имени Штефана Белета.

Названия 
 1975—2006 — «Фактор»
 2006— — «Интерблок»

История 

13 мая 2008 года команда победила в Кубке Словении и впервые добилась права выступить в еврокубках.

Достижения 
 Кубок Словении: (2)
 2008, 2009
 Суперкубок Словении: (1)
 2008

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные клубы Словении